Куртя () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 Куртя () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Куртя.
 Куртя () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Попешть.